Municipio de Medina puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:
 Municipio de Medina (condado de Peoria, Illinois).
 Municipio de Medina (condado de Warren, Indiana).
 Municipio de Medina (condado de Lenawee, Míchigan).
 Municipio de Medina (condado de Medina, Ohio).
 Municipio de Medina City (condado de Medina, Ohio).